Ez a lista a Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály (Law & Order: Special Victims Unit) című amerikai sorozat első 15. évadjának epizódjait tartalmazza.

Áttekintés

Első évad (1999-2000)

Második évad (2000-01)

Harmadik évad (2001-02)

Negyedik évad (2002-03)

Ötödik évad (2003-04)

Hatodik évad (2004-05)

Hetedik évad (2005-06)

Nyolcadik évad (2006-07)

Kilencedik évad (2007-08)

Tizedik évad (2008-09)

Tizenegyedik évad (2009-10)

Tizenkettedik évad (2010-11)

Tizenharmadik évad (2011-12)

Tizennegyedik évad (2012-13)

Tizenötödik évad (2013-14)

Következő évadok
A sorozat 16 évadának epizódjait Az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály epizódjainak listája (16. évadtól) szócikk tartalmazza.

Fordítás 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái